cassetti – plurale del sostantivo cassetto

Persone
 Bruno Cassetti (1911) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giacomo Cassetti, o Jacopo Cassetti (1682-1757) – scultore italiano
 Marco Cassetti (1977) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista
 Stefano Cassetti (1974) – attore, designer e artista italiano

Altro
 Principio dei cassetti, o legge del buco della piccionaia – principio combinatorio esplicitato da Dirichlet nel 1834